Змагання зі спортивної ходьби на 50 кілометрів серед чоловіків на літніх Олімпійських іграх 2020 пройшли 6 серпня 2021 в Саппоро на шосейній трасі, прокладеній вулицями міста.

Олімпійський старт ходоків у цій дисципліні став останнім в олімпійській історії цієї дисципліни.

Напередодні старту 

На початок змагань основні рекордні результати були такими:

Результати

Примітки

Джерела 

 Сторінка дисципліни змагань на сайті Світової легкої атлетики  
 Сторінка дисципліни змагань на сайті Міжнародного олімпійського комітета  
  

Чоловіки
Чоловіки